Donald Dufresne (né le  à Québec, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey. Dufresne a été entraîneur adjoint et directeur général adjoint de l'équipe de hockey l'Océanic de Rimouski, dans la ligue de hockey junior majeur du Québec. Durant l'été 2012 il est nommé entraîneur adjoint du club école des Canadiens de Montréal, les Bulldogs de Hamilton.

Biographie 
Donald Dufresne a remporté la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1993.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984|| Draveurs de Trois-Rivières|| LHJMQ|| 67|| 7|| 12|| 19|| 92|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| Draveurs de Trois-Rivières|| LHJMQ|| 65|| 5|| 30|| 35|| 112|| 7|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 1985-1986|| Draveurs de Trois-Rivières|| LHJMQ|| 63|| 8|| 32|| 40|| 160|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|1986-1987|| Draveurs de Trois-Rivières|| LHJMQ|| 51|| 5|| 21|| 26|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Chevaliers de Longueuil || LHJMQ|| 16|| 0|| 8|| 8|| 18|| 20|| 1|| 8|| 9|| 38
|-
| 1987-1988|| Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 47|| 1|| 8|| 9|| 107|| 6|| 1|| 0|| 1|| 34
|-
| 1988-1989|| Canadiens de Sherbrooke||  LAH|| 47|| 0|| 12|| 12|| 170|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 13|| 0|| 1|| 1|| 43|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1989-1990|| Canadiens de Sherbrooke||  LAH|| 38|| 2|| 11|| 13|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 18|| 0|| 4|| 4|| 23|| 10|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 1990-1991|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 10|| 1|| 4|| 5|| 35|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1990-1991|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 53|| 2|| 13|| 15|| 55|| 10|| 0|| 1|| 1|| 21
|-
| 1991-1992|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 31|| 8|| 12|| 20|| 60|| 7|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1991-1992|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 32|| 1|| 2|| 3|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 51|| 2|| 6|| 8|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 22|| 0|| 3|| 3|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1995-1996|| IceCats de Worcester||  LAH|| 13|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 42|| 1|| 6|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 22|| 0|| 1|| 1|| 15|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Rafales de Québec || LIH|| 15|| 0|| 4|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -

| 262 || 25 || 103 || 128 || 461 || 28 || 2 || 11 || 13 || 50

| 186 || 13 || 48 || 61 || 490 || 14 || 1 || 0 || 1 || 44 

| 268 || 6 || 36 || 42 || 258 || 34 || 1 || 3 || 4 || 47

Références

Voir aussi 

Naissance à Québec
Naissance en avril 1967
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Rafales de Québec
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Joueur des Chevaliers de Longueuil